Die Odlum Brown Vanopen 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 28. Juli bis 3. August 2014 in Vancouver stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Vancouver